Ženská dvouhra na Letních olympijských hrách 2012 probíhala v areálu londýnského All England Lawn Tennis and Croquet Clubu, tradičním dějišti třetího grandslamu sezóny Wimbledonu. Soutěž se konala v období od 28. července do 4. srpna 2012 na dvanácti travnatých dvorcích, poprvé na tomto povrchu od znovuzařazení tenisu do rodiny olympijských sportů v roce 1988.

Turnaj pořádaly Mezinárodní tenisová federace (ITF) a Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Ženská dvouhra byla součástí profesionálního okruhu WTA Tour a 64 tenistek si dle dosažené fáze turnaje potřetí v historii připsalo body do žebříčku WTA. Všechna utkání se hrála na dva vítězné sety. Tiebreak rozhodl první dvě sady za stavu her 6–6 vyjma rozhodujícího třetího setu, v němž se pokračovalo celými gamy až do zisku rozdílu dvou her.

Rozlosování soutěže v All England Clubu provedla ve čtvrtek 26. července wimbledonská vítězka z roku 2011 Petra Kvitová.

Obhájkyní zlaté medaile z LOH 2008 v Pekingu byla Ruska Jelena Dementěvová, která aktivní tenisovou kariéru ukončila 29. října 2010 a do soutěže tak nezasáhla.

Zlatou medaili získala čtvrtá nasazená Američanka Serena Williamsová, která ve finále deklasovala Rusku Marii Šarapovovou poměrem 6–0, 6–1, v nejjednoznačnějším ženském finále na olympijských turnajích. Připsala si tak poslední individuální výhru z velkých akcí, která jí scházela. V minulosti získala tituly na všech čtyřech grandslamech ve dvouhře i ženské čtyřhře, zvítězila na Turnaji mistryň a měla již dvě zlaté olympijské medaile ze čtyřhry.

Po Němce Steffi Grafové se tak stala druhou tenistkou historie, která získala tzv. Golden Slam. Současně představuje jedinou hráčku, jež dokázala triumfovat na trávě v All England Clubu dvakrát v jediném roce.

Bronzovou medaili získala běloruská světová jednička Viktoria Azarenková, která v utkání o tento olympijský kov přehrála Rusku Marii Kirilenkovou ve dvou sadách.

Harmonogram

Soutěž ženské dvouhry

Nasazení hráček 
  (semifinále, bronzová medaile)
  (1. kolo)
  ''(finále, stříbrná medaile)
  (vítězka, zlatá medaile)
  (1. kolo)
  (čtvrtfinále)
  (čtvrtfinále)
  (čtvrtfinále)
  (1. kolo)
  (1. kolo)
  (3. kolo)
  (1. kolo)
  (3. kolo)
  (semifinále)
  (3. kolo)
  (3. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3 se zápasem o 3. místo
| RD1=Čtvrtfinále| RD2=Semifinále| RD3=Finále o zlatou medaili| 3rd=Zápas o bronzovou medaili|RD1-seed1=1
|RD1-team1={{Nowrap|

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|RD1-seed01=1
|RD1-team01=
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=3
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02=
|RD1-score02-1=1
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=1

|RD1-seed03=
|RD1-team03=
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04=
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=
 
|RD1-seed05=
|RD1-team05=|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=INV
|RD1-team06=
|RD1-score06-1=2
|RD1-score06-2=0
|RD1-score06-3=
 
|RD1-seed07=
|RD1-team07=
|RD1-score07-1=4
|RD1-score07-2=67
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=16
|RD1-team08=
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=79
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=9
|RD1-team09=
|RD1-score09-1=3
|RD1-score09-2=1
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10=|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=6
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11=
|RD1-score11-1=2
|RD1-score11-2=1
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13=
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=2
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14=|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=
 
|RD1-seed15=
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=1
|RD1-score15-2=0r
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=7
|RD1-team16=
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=3
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01={{flagIOCathlete|V Azarenka|BLR|2012 Summer}}
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=3
|RD2-score03-2=77
|RD2-score03-3=2
|RD2-seed04=16
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=65
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=
|RD2-team05=|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=1
|RD2-score06-2=3
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=1
|RD2-score07-2=1
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=7
|RD2-team08=
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01=|RD3-score01-1=78
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=16
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=66
|RD3-score02-2=4
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=65
|RD3-score03-2=65
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=7
|RD3-team04=
|RD3-score04-1=77
|RD3-score04-2=77
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01=
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=7
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=7
|RD4-team02=
|RD4-score02-1=4
|RD4-score02-2=5
|RD4-score02-3=
}}

2. sekce 

|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=8
|RD4-team02=
|RD4-score02-1=0
|RD4-score02-2=3
|RD4-score02-3=
}}

Dolní polovina

3. sekce 
}}
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=11
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=3
|RD3-score02-2=4
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=15
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=710
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=3
|RD3-seed04=3
|RD3-team04=

 4. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|RD1-seed01=6
|RD1-team01=
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=5
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02=
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=7
|RD1-score02-3=4

|RD1-seed03=
|RD1-team03=
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=77
|RD1-score03-3=5
|RD1-seed04=
|RD1-team04=|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=63
|RD1-score04-3=7
 
|RD1-seed05=
|RD1-team05=
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=2
|RD1-seed06=
|RD1-team06=|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=4
|RD1-score06-3=6
 
|RD1-seed07=
|RD1-team07=
|RD1-score07-1=77
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=12
|RD1-team08=
|RD1-score08-1=64
|RD1-score08-2=2
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=14
|RD1-team09=|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=1
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=IP
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=0
|RD1-score10-2=1r
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11=
|RD1-score11-1=2
|RD1-score11-2=2
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=IP
|RD1-team12=|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=
 
|RD1-seed13=
|RD1-team13=
|RD1-score13-1=7
|RD1-score13-2=66
|RD1-score13-3=6
|RD1-seed14=INV
|RD1-team14=
|RD1-score14-1=5
|RD1-score14-2=78
|RD1-score14-3=2
 
|RD1-seed15=
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=7
|RD1-score15-2=65
|RD1-score15-3=6
|RD1-seed16=2
|RD1-team16=
|RD1-score16-1=5
|RD1-score16-2=77
|RD1-score16-3=4
 
|RD2-seed01=6
|RD2-team01=
|RD2-score01-1=7
|RD2-score01-2=2
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=5
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=1

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=7
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=5
|RD2-score04-2=1
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=14
|RD2-team05=|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=IP
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=3
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=5
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=
|RD2-team08=
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=7
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=6
|RD3-team01=|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=3
|RD3-score02-2=0
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=14
|RD3-team03={{Nowrap|}}
|RD3-score03-1=77
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=
|RD3-team04=
|RD3-score04-1=65
|RD3-score04-2=3
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=6
|RD4-team01=
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=3
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=14
|RD4-team02=

Kvalifikované hráčky 
Dne 26. června 2012 Mezinárodní tenisová federace oznámila kvalifikované hráčky do olympijského turnaje. 56 nejvýše postavených tenistek na žebříčku WTA z pondělního hodnocení 11. června 2012, které byly schopny zasáhnout do turnaje, se automaticky klasifikovalo do soutěže. Limitujícím faktorem byla účast maximálně čtyř olympioniček z jednoho státu.

Pokud byly mezi prvními padesáti šesti hráčkami žebříčku více než čtyři tenistky konkrétního státu, pak do turnaje mohly nastoupit pouze čtyři nejvýše klasifikované. Místa tenistek z pátých a dalších pozic v redukovaných národních žebříčcích nahradily hráčky klasifikované za 56. pozicí žebříčku, které současně splňovaly podmínku hranice čtyř olympioniků na konkrétní stát. Zbylých osm míst do počtu 64 hráčů soutěže ve dvouhře bylo uděleno ve formě divokých karet, šest z nich rozdělil Olympijský výbor ITF dalším olympijským účastníkům a poslední dvě byly v gesci Mezinárodního olympijského výboru, který je přidělil tenistům z málo zastoupených států.

Hráčka musela také v letech 2009–2012 nastoupit alespoň ke dvěma mezistátním utkáním ve Fed Cupu, z toho k jednomu v období 2011–2012.

Legenda

Poznámky
 na základě omezení nejvýše čtyř hráček jednoho národního olympijského výboru do soutěže nezasáhnou tři české, tři ruské a dvě americké tenistky, přestože splňovaly podmínku postavení mezi prvními 56 hráčkami automaticky kvalifikovaných do dvouhry
 hráčky, které nesplnily kritérium účasti ve Fed Cupu:
 Francie: Marion Bartoliová (8.)
 Kazachstán: Xenija Pervaková (41.)
 Nizozemsko: Chanelle Scheepersová (43.)
 odhlášené hráčky:
 12. července: Monica Niculescuová (30., zranění) → náhradnice Kateryna Bondarenková (původně měla divokou kartu ITF) → Tímea Babosová (přešla na ni divoká karta ITF Bondarenkové)
 18. července: Kaia Kanepiová (16., zranění paty) → náhradnice Tímea Babosová → Mariana Duqueová Mariñová (přešla na ni divoká karta ITF Babosové)
 19. července: Andrea Petkovicová (18., zranění hlezna) → Mona Barthelová (nominace německého svazu)
 Poté, co ITF shledala Rakušanku Tamiru Paszekovou nezpůsobilou ke startu na turnaji, podal rakouský tenisový svaz odvolání, ve kterém uspěl. Paszeková nahradila Švýcarku Timeu Bacsinszkou, která se původně kvalifikovala, ale švýcarskému tenisovému svazu sdělila, že nebude reprezentovat na olympijských hrách.
 Petra Martićová odstoupila pro zranění nohy.
 PR – žebříčková ochrana hráčky:
 Ukrajina: Aljona Bondarenková (36.) – odstoupila pro zranění
 Maďarsko: Ágnes Szávayová (38.)
 ALT – náhradnice:
 Spojené království: Laura Robsonová (114.) nahradila zraněnou a odhlášenou Martićovou.

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 2012